Europamästerskapen i simning kan vara:

Europamästerskapen i simsport – ett mästerskap i tävlingssimning på långbana sedan 1926
Europamästerskapen i kortbanesimning – tävlingar i 25-metersbassäng, premiär 1991